Alain Côté ist der Name folgender Personen:

* Alain Côté (Eishockeyspieler, 1957) (* 1957), kanadischer Eishockeyspieler
 Alain Côté (Fechter) (* 1963), kanadischer Fechter
 Alain Côté (Eishockeyspieler, 1967) (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Alain Côté (Eishockeyspieler, 1973) (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer